Le syndicat intercommunal à vocation unique de l'Ay est une collectivité intercommunale du nord du département de l'Ardèche créée en 1997.

Mission 
Ce syndicat est porteur du contrat de rivières de l'Ay/Ozon et du Service public d'assainissement non collectif (SPANC).

Composition 
Il regroupe 15 communes : 
 Ardoix ;
 Arras-sur-Rhône ;
 Eclassan ;
 Cheminas ;
 Quintenas ;
 Lalouvesc ;
 Ozon ;
 Préaux ;
 Saint-Alban-d'Ay ;
 Saint-Jeure-d'Ay ;
 Saint-Romain-d'Ay ;
 Saint-Symphorien-de-Mahun ;
 Sarras ;
 Satillieu ;
 Sécheras.

Références

Liens externes 
 

Syndicat intercommunal en Ardèche
Association ou organisme lié à l'eau en France